Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1999 (жінки) — 5-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у Фінляндії з 8 по 14 березня 1999 року. Матчі відбувалися у містах Еспоо та Вантаа.

Кваліфікація 
Попередній етап

Фінальний раунд
Група А

Група В

Фінал
  —  6:1

Груповий турнір

Група А

Група В

Втішний раунд

5-8 місця 
12 березня  –  6:2 
12 березня  –  3:2

7-8 місця 
14 березня  –  3:0

5-6 місця 
14 березня  –  1:4

Фінальний раунд

Півфінали 
13 березня  –  3:1
13 березня  –  4:1

3-4 місця 
14 березня  –  8:2

Фінал 
14 березня  –  3:1

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Найкращі воротарі

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Самі Джо Смолл
 Найкращий захисник:  Кірсі Ханнінен
 Найкращий нападник:  Дженні Шмідґалль-Поттер

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
1999 у хокеї з шайбою
Спорт у Вантаа